Ересь:

 Ересь — сознательное отклонение от общепринятого религиозного учения, предлагающее иной подход к религиозному учению.
 «Ересь» — акустический магнитоальбом российской панк-рок-группы «Контора».
 Ересь — в простонародье синоним слов «глупость», «чушь».

См. также